Jüngst ist der Familienname folgender Personen:

 Antonie Jüngst (1843–1918), westfälische Schriftstellerin und Dichterin
 Birgit Jüngst (* 1967), deutsche Mountainbikerin
 Bodo-Knut Jüngst (1935–2017), deutscher Kinderarzt und Hochschullehrer
 Carl Jüngst (1831–1918), deutscher Eisenhütten-Fachmann
 Christian Gottfried Jüngst (1795–1869), deutscher reformierter Pastor, Oberkirchenrat, Superintendent und Inspektor
 Ernst Jüngst (1872–1933), deutscher Nationalökonom im Bergbau
 Georg Philipp Wilhelm Jüngst (1764–1809), deutscher Pastor, Kirchenrat und Gründer eines Lehrerseminars
 Heike Elisabeth Jüngst (* 1967), deutsche Übersetzungswissenschaftlerin
 Heinrich Jüngst (1825–1918), auch: Heinrich Bernhard Jüngst, Königlich Hannoverscher, später preußischer Offizier und Architekt
 Hugo Carl Jüngst (1871–1942), deutscher Kritiker und Lyriker
 Hugo Richard Jüngst (1853–1923), deutscher Chorleiter und Komponist
 Johannes Jüngst (1871–1931), deutscher evangelischer Geistlicher, Autor und rechtskonservativer Politiker
 Ludwig Volrath Jüngst (1804–1880), Ehrenbürger der Stadt Bielefeld
 Marianne Jüngst († 1962), deutsche Nonne und Ehrenbürgerin Fritzlars
 Ursula Jüngst (* 1965), deutsche Künstlerin
 Wilhelm Jüngst (1827–1892), Erfinder der Torfkoksherstellung (Lingen/Emsland)